Aline Sitoe Diatta steht für:

 Aline Sitoé Diatta (Aktivistin) (1920–1944), senegalesische Aktivistin
 Aline Sitoe Diatta (Schiff), senegalesische Passagierfähre

Siehe auch:
 Stade Aline Sitoe Diatta, Fußballstadion in der senegalesischen Stadt Ziguinchor